White — «білий» у перекладі з англійської мови.

Може означати:

 White — рок-гурт з США.
 W.H.I.T.E — рок-гурт з України.
 White — альбом японського гурту Show-Ya 1988 року.
 White — альбом Анджели Акі 2011 року.
 White — альбом японського гурту Superfly 2015 року.

Див. також 
 Вайт (значення)
 Білий